Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1984.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 28. Jahrgang (1984), Heft 5 (fälschlicherweise mit 29. Jahrgang bezeichnet)

1984
Tennisturnier 1984